Mondknevel, een attribuut dat werd gebruikt bij het martelen van gevangenen
 Snor (haargroei), haargroei op de bovenlip
 Knevel (afsluitmechanisme), een grendelsysteem voor deuren of luiken